Un bicentenario es el segundo centenario (200.º aniversario) de un acontecimiento, o las celebraciones que tienen lugar en su memoria.

Bicentenarios por país 

 Bicentenario de Estados Unidos (1776-1976), en conmemoración de la independencia del país.
 Bicentenario de Colombia (1788-1988), en conmemoración de la colonización permanente del territorio.
 Bicentenario de Ecuador (1809-2009), acontecimiento celebrado el 10 de agosto de 2009 en conmemoración del bicentenario de la expulsión de Manuel Ruiz Urriés de Castilla, I conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito quien era el representante de la corona española y la instauración de la "Junta Soberana de Gobierno" en la ciudad de Quito.
Bicentenario de la Revolución Francesa (1789-1989), celebrado en Francia el 14 de julio de 1989.
 Bicentenario de Bolivia (1809-2009), acontecimiento celebrado en 2009 en conmemoración de la formación de la Junta Tuitiva.
 Bicentenario de Venezuela (1810-2010), el 19 de abril de 2010 siendo este el primero en América Latina en el año de 1810.
 Bicentenario de Argentina (1810-2010), acontecimiento celebrado el 25 de mayo de 2010 en conmemoración de la Revolución de Mayo.
 Bicentenario de Colombia (1810-2010), acontecimiento celebrado el 20 de julio de 2010 en conmemoración de la independencia del país.
 Bicentenario de México (1810-2010), acontecimiento celebrado el 16 de septiembre de 2010 en conmemoración de la independencia del país.
 Bicentenario (moneda) moneda de oro puro conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México.
 Bicentenario de Chile (1810-2010), acontecimiento celebrado el 18 de septiembre de 2010 en conmemoración de la formación de la Primera Junta.
 Bicentenario de las Cortes de Cádiz (España, 1810-2010), acontecimiento celebrado entre 2010 y 2012 en conmemoración de las Cortes de Cádiz.
 Bicentenario del Paraguay (1811-2011), celebración del 14 y 15 de mayo de 2011 de la independencia paraguaya.
 Bicentenario de Uruguay (1811-2011), durante todo 2011, celebración del inicio del proceso emancipatorio oriental.
 Bicentenario del Primer Grito de Independencia de Centroamérica (1811-2011), celebración llevada a cabo el 5 de noviembre de 2011 de los doscientos años del Primer movimiento independentista en San Salvador de 1811.
 Bicentenario de la Independencia de Argentina (1816-2016), acontecimiento celebrado el 9 de julio de 2016, en conmemoración de los doscientos años la Independencia de Argentina.
 Bicentenario de la Independencia del Perú (1821-2021), celebrado el 28 de julio de 2021, en conmemoración a los 200 Años de la declaración y lucha por la Independencia del Perú.
 Bicentenario de la Independencia de Centroamérica (1821-2021), llevado a cabo el 15 de septiembre de 2021, por los doscientos años de independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
 Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México (1821-2021), celebración realizada el 27 de septiembre de 2021, en conmemoración de los doscientos años de la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México, consolidando la Consumación de la Independencia de México.
 Bicentenario de la Independencia de Panamá (1821-2021), celebrado el 28 de noviembre de 2021, en conmemoración de los 200 años de Independencia de Panamá de España.
 Bicentenario de la Independencia de Brasil (1822-2022), celebración realizada el 7 de septiembre de 2022, en conmemoración de los 200 años de Independencia del país.

Arte

Arquitectura 

 Bicentenario (estación) estación del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá.
 .

Literatura 

 El hombre bicentenario, cuento de Isaac Asimov.

Deportes 

Copa Bicentenario, torneo de fútbol con formato de copa nacional que se juega en Perú.

Empresas 

 Banco Bicentenario (2009), banco estatal venezolano creado recientemente. Abasto Bicentenario (2010), Cadena de abastecimiento de alimentos en Venezuela.

Economía 

 Fondo del Bicentenario, fondo propuesto por el Gobierno Argentino para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa.